

Calabria 
 Santuario della Madonna delle Grazie – Spezzano Albanese

Campania 
 Santuario della Madonna delle Grazie – Avellino
 Santuario della Madonna delle Grazie – Benevento
 Santuario della Madonna delle Grazie – Capriglia
 Santuario della Madonna delle Grazie – Giugliano in Campania

Emilia Romagna 
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Covignano
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Fornò
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Rimini

Liguria 
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Voltri nel comune di Genova

Lombardia 
Santuario della Madonna delle Grazie – Ardesio
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Brescia
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Crema
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Pavia

Puglia 
 Santuario della Madonna delle Grazie – Massafra
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – San Giovanni Rotondo

Sicilia 
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Alia

Toscana 
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Arezzo
 Santuario della Madonna delle Grazie – Capoliveri
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Loro Ciuffenna, con annesso oratorio di San Giuseppe
 Santuario della Madonna delle Grazie alla Lugnola – Carrara 
 Santuario della Madonna delle Grazie – Chiusdino 
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Colle di Val d'Elsa
 Santuario della Madonna delle Grazie – Livorno
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Stia
 Santuario di Santa Maria delle Grazie – Tavarnelle Val di Pesa
 Santuario della Madonna delle Grazie – Terranuova Bracciolini

Trentino Alto Adige 
 Santuario della Madonna delle Grazie – Arco

Veneto 
 Santuario di Santa Maria delle Grazie  – Vidor

Pagine correlate 
 Chiesa di Santa Maria delle Grazie
 Chiesa della Madonna delle Grazie
 Santuario della Madonna delle Grazie
 Santuario della Beata Vergine delle Grazie
 Madonna delle Grazie (disambigua)